Cet article présente une partie des personnages du manga et anime Bleach. Les personnages présentés ci-dessous apparaissent dans le dernier arc du manga intitulé "La Guerre sanglante de 1000 ans".

Le Vandenreich 

Le Vandenreich (見えざる帝国  (ヴァンデンライヒ) ; Vandenraihi) qui signifie Empire Invisible en allemand est une organisation militaire qui réunit tous les Quincy survivants depuis leur défaite contre les Shinigami il y a 1000 ans.

Dirigé d'une main de fer par l'Empereur Yhwach, le Vandenreich se situe dans une dimension parallèle, le Schatten Bereich (影の領域 （シャッテン・ベライヒ) ; Shatten Beraihi ; Royaume des Ombres). Cette dimension est cachée dans les ombres du Seireitei, la ville où vivent la noblesse de la Soul Society ainsi que les Shinigami. Ces deux mondes existent au même endroit sans entrer en contact bien qu'un point de jonction existe, la Porte du Soleil et connu uniquement des Quincy. Dissimulés au cœur du camp ennemi, ces derniers ont attendu un millénaire pour sortir de l'ombre et entamer leur vengeance. Le Seireitei étant entièrement composé de reishi (霊子, Particules spirituelles) et les Quincy combattant en absorbant le reishi environnant, l'armée du Vandenreich peut donc utiliser ses capacités de façon illimitée. De plus, le Vandenreich se trouvant déjà à l'intérieur du Seireitei, l'invasion a pu se faire très facilement, sans avoir à contourner ou percer les hautes murailles ainsi que le Shakonmaku (遮魂膜, Séparation Repoussante d'Esprits) qui ont été inefficaces.

Le Vandenreich est composé de plusieurs bâtiments ressemblants à des églises partiellement recouverte de glace. Le quartier général des dirigeants est un grand château nommé Silbern (銀架城(ジルバーン), Jirubān ; Château Forgé d'Argent en japonais ; Argent en allemand).

Si lors de la première offensive, Yhwach et ses soldats apparaissent soudainement dans le Seireitei avant de se déchaîner, le Vandenreich adopte une autre méthode pour la seconde offensive. Ils décomposent le reishi du Seireitei pour y faire apparaître le Vandenreich. Les Shinigami ont alors l'impression d'être soudainement téléportés.

Après avoir absorbé le Roi Spirituel, Yhwach remodèle complètement le Palais Royal, crée une immense croix Quincy flottant dans les airs et y transfère le Schatten Bereich. Sur chaque branche de la croix se trouve une ville et au milieu, un immense château avec Silbern à son sommet. Yhwach le nomme Wahrwelt (真世界城 (ヴァールヴェルト), Vāruveruto ;  "Vraie Château Monde" en japonais,  "Vrai Monde" en allemand).

L'Empereur Yhwach 

Yhwach (ユーハバッハ, Yūhabahha, prononcer "You-Ha-Var") est l'Empereur du Vandenreich et le père des Quincy, son sang coulant dans chacun d'entre eux. Il y a , il a affronté le Capitaine Général des Treize Divisions, Genryusai Shigekuni Yamamoto et semble avoir été scellé. D'après le Kaiser Gesang (Chant de l'Empereur), le roi Quincy scellé (Yhwach), regagnera son battement de cœur après , son intelligence après  et son pouvoir après . Afin de retrouver son pouvoir, Yhwach procéda à l'Auswählen, une sélection des quincy qu'il considérait comme  impurs  et dont il s'empara des pouvoirs, ayant pour conséquences la mort de Kanae Katagiri et indirectement celle de Masaki Kurosaki, les mères respectives d'Uryu et d'Ichigo.  après la défaite de Sôsuke Aizen, Yhwach et son armée conquirent le Hueco Mundo et il vainquit lui-même Tia Harribel. Lorsqu'il apprend qu'Ichigo Kurosaki et ses amis ont infiltré le Hueco Mundo, il rassemble sa troupe d'élite, les Stern Ritter, et envahit Soul Society. Alors que les Stern Ritter combattent les capitaines, il part rencontrer Sôsuke Aizen afin de lui proposer de le rejoindre, proposition que ce dernier refuse. Après cela, il part confronter Yamamoto et après lui avoir volé son Bankai, tue le Capitaine Général en le tranchant de l'épaule gauche à la hanche droite puis finit par détruire entièrement son corps. Alors qu'il est sur le point de s'en aller, il est stoppé par Ichigo et après un combat bref avec ce dernier, s'en va et laisse le Seireitei en ruine. De retour à son palais de glace, il recrute Uryu Ishida et le désigne comme son futur successeur. Par la suite, alors que les shinigamis se préparent pour la future bataille, le Vandenreich envahit de nouveau Soul Society, mais cette fois, le territoire du Vandenreich remplace le Seireitei qui disparaît. C'est durant cette seconde invasion que l'on en apprend plus sur l'histoire d'Yhwach.

Lorsqu'il est né, Yhwach était un bébé dépourvu de tout, incapable de bouger, de voir, de ressentir, d'entendre, de parler. Cependant, les gens autour de lui se rendirent compte que lorsqu'ils le touchaient, leur problèmes étaient résolus : ceux ayant des maladies guérissaient, ceux qui étaient lâches devenaient forts, etc. En effet, le bébé avait le pouvoir de partager son âme. Toute personne qui le touchait recevait une partie de son âme qui comblait ce qui lui manquait. De plus, les facultés que cette personne possédait étaient absorbées par la partie d'âme du bébé, revenant à lui lorsque la personne mourrait. Plus les morceaux de son âme, renforcée, revenaient à lui, plus le bébé guérissait et il devint capable de bouger, de voir, d'entendre, de parler. Et il prit alors pour nom une variante de celui du Dieu que les gens adoraient : Jéhovah ou Yahvé qui donne Juha Bach ou Yhwach. Toutes personnes ayant reçu une partie de l'âme d'Yhwach, et ceux ayant été en contact avec cette dernière, sont absorbés par l'Empereur Quincy lors de leur mort. Ce procédé lui permet de vivre plus longtemps et également de devenir plus puissant, et s'il venait à l'interrompre, il perdrait tout ce qu'il avait gagné et redeviendrait incapable de quoi que ce soit. Dans le chapitre 611 on apprend qu'il n'est autre que le fils du Roi des Âmes.

Il absorbe le Roi des Âmes et le remplace. Par la suite, il tue Liltotto et Giselle voulant se venger de lui. Son sommeil est troublé bien plus tard par l'arrivée d'Ichigo et d'Orihime. Il se bat contre les deux en expliquant son pouvoir : celui de voir tous les avenirs possibles et de les modifier. Ainsi, il est quasiment invincible, pouvant modifier l'avenir comme il le souhaite. 

Yhwach vainc facilement Ichigo, brise son zanpakutô et lui vole ses pouvoirs de Quincy qu'il a hérités de sa mère. Cependant, Ichigo retrouve son zanpakutô grâce au fullbringer Tsukishima qui crée un passé dans lequel Tensa Zangetsu n'a pas été brisé. Ave Renji, Ichigo part à la poursuite d'Yhwach qui s'est téléporté au Seireitei où il est accueilli par Aizen qu'il libère de ses liens. 

Yhwach est vaincu par les efforts d'Ichigo et Aizen. Cependant, l'Empereur des Quincy peut également réécrire les avenirs dans lesquels il meurt et donc ressuscite. C'est alors qu'Uryû Ishida arrive et tire une flèche sur Yhwach. Le jeune Quincy a reçu de son père Ryûken une tête de flèche à partir de l'argent formé dans le cœur de sa mère lorsqu'elle a subi l'Auswahlen. Cet argent entrant en contact avec le sang d'Yhwach, cela arrête ses pouvoirs pendant quelques instants, assez pour qu'Ichigo le tue en le tranchant avec le shikai de son premier Zangetsu. Avant de mourir, Yhwach révèle son but à Ichigo : il voulait que le monde humain, le Hueco Mundo et la Soul Society fusionnent afin que les gens n'aient plus peur de la mort.

Dans le roman Can’t Fear Your Own World, on apprend que le cadavre d'Yhwach est utilisé comme nouveau Roi des Esprits. 

 après la grande bataille, le reiatsu d'Yhwach renaît dans un district du Seireitei avant de disparaître totalement, au grand étonnement de Mayuri Kurotsuchi. La raison de sa disparition : Kazui Kurosaki, le jeune fils d'Ichigo et Orihime semble avoir annihilé ce reiatsu depuis sa chambre.

Les Stern Ritters 
Les Stern Ritters (星十字騎士団 (シュテルンリッター), Shuterunrittā ; Ordre des Chevaliers de la Croix Étoilée en japonais ; Chevaliers de l'Étoile) sont les soldats d'élite de l'armée du Vandenreich. Agissant directement sous les ordres d'Yhwach, ils lui vouent une fidélité sans faille. Leur niveau est complètement différent de celui des soldats de base et certains surpassent largement les capitaines du Gotei 13. Ils sont au nombre de 27 (exceptés Yhwach et les créations de Gremmy) et chacun est désigné par une lettre de l'alphabet, la lettre "Y" étant portée par deux jumeaux. Chaque lettre est l'initiale d'une épithète en rapport avec la capacité principale du Stern Ritter, il s'agit du Schrift, donné par Yhwach a chacun des Stern Ritter.

Parmi les Stern Ritter, quatre d'entre eux : Pernida Parnkjas (C), Gerard Valkyrie (M), Lille Barro (X) et Askin Nakk Le Vaar (D), forment la Schutzstaffel (親衛隊 (シュッツシュタッフェル), Shuttsushutafferu ; Gardes Impériaux en japonais ; Escadron de protection en allemand), la garde rapprochée d'Yhwach dissimulée dans son ombre et qui surgit lorsque ce dernier fait face à la division 0.

Dans le manga, à l'issue de la bataille contre les Shinigami, tous les Stern Ritter sont morts, excepté Uryû Ishida. Cependant, le roman Can't fear your own world dont l'histoire se passe quelque temps après cette bataille révèle que les Stern Ritter G et Z, Liltotto Lamperd et Giselle Gewelle ont survécu.

Du fait de ses problèmes de santé et de la pression imposée par ses éditeurs, l'auteur Tite Kubo n'a pas pu finir son manga au rythme où il le souhaitait. De ce fait, il a du terminer son œuvre rapidement, faisant l'impasse sur bon nombre de sujets qui méritaient d'être approfondis, ce qui fait que cet arc narratif de la Guerre Sanglante de 1000 ans a été plutôt mal accueilli par les fans (tout comme le précédent arc Fullbringers pour d'autres raisons). Ainsi, Kubo n'a pas pu développer pleinement tous les Stern Ritter, certains occupent une place importante dans le récit tandis que bon nombre d'autres ne sont qu'anecdotiques.

Uryū Ishida 

 est un des personnages principaux de la série, camarade et rival du protagoniste Ichigo Kurosaki. Il décide de pas suivre ses amis Ichigo, Orihime et Chad partis sauver le Hueco Mundo attaqué par la Jagdarmee. 

Par la suite, Uryū apparaît aux côtés d'Yhwach sur une estrade dans une grande salle de Silbern où toute l'armée du Vandenreich est réunie. Yhwach fait alors l'annonce à ses soldats qu'Uryū sera son successeur, ce qui provoque étonnement et indignation parmi eux. Le plus virulent est Bazz-B, le Stern Ritter H, qui ne veut pas accepter que le successeur de l'Empereur soit un inconnu.

Une fois la conférence terminée, Uryū effectue une cérémonie durant laquelle il boit une coupe de sang d'Yhwach. Ce dernier lui accorde alors un pouvoir représenté par la lettre A, tout comme le sien. Le jeune Quincy demande ensuite à l'Empereur pourquoi il l'a choisi comme successeur, ce qui cause la discorde parmi le Vandenreich. Yhwach répond qu'il est ravi que ses soldats ne soient pas des béni-oui-oui et explique qu'Uryū est le seul Quincy de sang-mêlé à avoir survécu à son Aüswahl il y a 9 ans, ayant ainsi le potentiel de le surpasser. Le bras-droit de l'Empereur, Jugram Haschwalth, dira à son assistante qu'Yhwach savait très bien que l'annonce concernant Uryū serait mal accueillie, il l'a fait ainsi pour que désormais, Uryū soit scruté et surveillé de près par tous les Stern Ritter et ne puisse rien tenter contre le Vandenreich.

Lors de la seconde offensive du Vandenreich, Uryū se trouve en haut d'un bâtiment aux côtés d'Yhwach et Haschwalth. Yhwach lui demande s'il connait le Kaiser Gesang. Uryū le déclame et Yhwach répond qu'il y a une suite racontant que l'Empereur Quincy regagnera le monde après 9 jours. Peu après, alors que Yhwach fait une sieste, Uryū tente d'accéder à sa chambre mais Haschwalth l'en empêche. Le Stern Ritter B révèle avoir compris ses intentions, à savoir de venger sa mère morte à cause de l'Aüswahl, et que toute tentative de rébellion est inutile. Le Stern Ritter B explique qu'il obtient les pouvoirs d'Yhwach lorsque ce dernier dort. Il révèle également le passé de l'Empereur et son besoin vital d'absorber des âmes puis ajoute que comme Uryū a reçu un Schrift, sa vie appartient désormais à Yhwach.

Lorsqu'Ichigo atterrit sur le champ de bataille, Uryū se trouve sur le toit de de Silbern aux côtés d'Yhwach et Haschwalth. À la suite de la venue d'Ichigo depuis le Palais Royal, les barrières protectrices ne se sont pas encore refermées et c'est le moment que choisi l'Empereur des Quincy pour aller envahir le Palais avec ses deux lieutenants. Ichigo est choqué de voir Uryū parmi eux et lui demande des explications. Le jeune Quincy lui répond de rentrer chez lui et utilise sa technique Licht Regen  (光の雨 (リヒト・レーゲン), Rihito Rēgen ; Pluie de lumière) pour l'empêcher de les suivre. Tout comme Ichigo, Orihime, Chad, Renji et Rukia seront troublés de voir la trahison d'Uryū. Bazz-B dira à Renji qu'il n'aime pas non plus le fait qu'Ury

Par la suite, Uryū s'installera avec Yhwach, Haschwalth et la Schutzstaffel dans le Palais Royal entièrement remodelé par l'Empereur Quincy qui est devenu encore plus puissant. Il protège Yhwach d'une attaque d'Ichigo et lui annonce qu'il a fait le choix de rejoindre le Vandenreich parce qu'il est un Quincy. Juste après, il provoque la chute du groupe d'Ichigo. Lille Barro lui adresse un regard et Uryū lui dit qu'il sait très bien ce qu'il veut lui dire, à savoir que même s'il y a très peu de chances qu'ils survivent à une telle chute, il aurait du les tuer lui-même avant de les jeter dans le vide, car protéger Yhwach demande à éliminer toute trace de danger. Par ces mots, Uryū obtient la reconnaissance de Gerard Valkyrie qui apprécie sa perspicacité.

Alors que les Shinigami ont infiltré le Warhwelt et que le groupe d'Ichigo a pu y remonter grâce à Riruka et Yukio, Jugram Haschwath apprend d'un soldat qu'Uryū a été envoyé en même temps que la Schutzstaffel pour s'en occuper. Haschwalth est inquiet de savoir Uryū seul et demande à son subordonné d'aller le surveiller. Il n'en aura pas le temps, étant tué par Bazz-B venu régler ses comptes avec Yhwach et Haschwalth.

Uryū sera intercepté par Jugram Haschwalth qui lui demande ce que sont les petites particules de reishi qu'il a trouvées dans tout le Wahrwelt. Uryū dit ne pas savoir de quoi il s'agit mais Haschwalth lui répond que ces particules semblent être issues du Leiden Hant, un gant appartenant jadis à Sōken Ishida, le grand-père d'Uryū. Ce gant a d'ailleurs été utilisé par Uryū lors de son combat face à Mayuri Kurotsuchi. Le Stern Ritter B engage le combat quand Ichigo arrive, suivi d'Orihime et Chad. Haschwalth demande à Uryū de tuer ses amis pour prouver sa loyauté envers le Vandenreich. Mais comme il bénéficie du pouvoir de clairvoyance d'Yhwach, il sait déjà qu'Uryū ne le fera pas. Le jeune Quincy envoie des flèches sur Ichigo, le sol se dérobe et les quatre camarades se retrouvent plus bas. Ichigo tente de raisonner Uryū. Ce dernier lui donne une "clef solaire", un artefact que possèdent tous les Stern Ritter pour se téléporter via les Portes du Soleil. Ainsi, il demande à Ichigo, Orihime et Chad de l'utiliser pour s'enfuir tandis qu'il renversera le Warhwelt lui-même avec les particules de reishi qui causeront une immense explosion. Ichigo souhaite vaincre Yhwach mais Uryū lui répond que c'est impossible et que son plan est la seule solution. C'est alors qu'Haschwalth arrive, il avait déjà compris le double jeu d'Uryū. Ce dernier décide de retenir Haschwalth pendant qu'Ichigo part à l'assaut d'Yhwach, ce dernier étant en train de dormir. Alors qu'Haschwalth déclare à Uryū qu'il a vu l'avenir et que ses amis vont mourir, ce dernier lui répond que le destin peut être modifié. Haschwalth s'étonne qu'Uryū ait changé de comportement, il est désormais plus confiant. Uryū répond que s'il est étonné de cela, c'est que le pouvoir de clairvoyance n'est pas absolu et qu'Haschwalth ne le maîtrise pas totalement. 

Alors que le matin se lève, Uryū est en piteux état, s'étant fait dominer par Haschwalth qui le compare à un animal blessé et traqué. Uryū se dit flatté d'être comparé à un animal, estimant que les animaux sont braves, courageux et dénués de mauvaises intentions. Malgré ses blessures, il se relève pour reprendre le combat, étant confiant de pouvoir remporter la victoire. Haschwalth lui révèle que lorsqu'il obtient les pouvoirs d'Yhwach lors du sommeil de ce dernier, il ne peut pas utiliser ce pouvoir avec autant de puissance que l'Empereur... 

Peu après, Haschwalth explique à Uryū son Schrift The Balance qui équilibre le bonheur et le malheur. C'est alors qu'Uryū révèle lui aussi son Schrift qui est The Antithesis : il peut inverser ce qui est arrivé à deux choses. C'est ainsi qu'il échange ses blessures avec Haschwalth, ce dernier se retrouvant blessé tandis qu'Uryū n'en a plus aucune. Haschwalth est impressionné par ce pouvoir, estimant qu'il pourrait même être le seul à contrecarrer celui d'Yhwach. En revanche, il n'est pas efficace contre The Balance : le "malheur" d'Haschwalth (ses blessures) a été dirigé vers son Freund Schild tandis qu'Uryū qui a connu le "bonheur" (en infligeant des dégâts à son adversaire) se voit alors frappé de "malheur" (des blessures). Uryū, grièvement blessé se met à ramper pour s'enfuir mais Haschwalth se place devant lui, lui dit qu'il est pareil à ses amis, à savoir un simple humain se rattachant désespérément à sa foi et s'apprête à l'achever avec son épée. Uryū parvient à bouger pour éviter la lame et dit être heureux de ressembler à ses amis Ichigo, Orihime, Chad, Renji et Rukia. Haschwalth lui répond que le pouvoir que lui a donné Yhwach lui est bien plus utile que tous les liens d'amitié qu'il a tissés jusqu'ici, et qu'il ferait mieux de risquer sa vie pour Yhwach que pour ses amis. Uryū réitère sa foi envers ses amis, ce qui énerve Haschwalth, furieux de découvrir qu'Uryū n'a jamais été fidèle envers Yhwach qui l'a pourtant accueilli. Haschwalth décide d'achever Uryū quand une lumière le frappe : c'est lAüswalh, qu'Yhwach a lancé pour récupérer les pouvoirs d'Haschwalth et Gerard Valkyrie car il n'a plus besoin d'eux...

Uryū regarde alors Haschwalth, épuisé et à terre. Ce dernier dit ne pas être sous le choc, il se dit même fier d'être un atout pour Yhwach, fier qu'il ait volé son pouvoir plutôt que celui d'Uryū. Alors que le jeune Quincy commence à partir, Haschwalth lui demande de s'approcher pour qu'il puisse ses blessures. Le Grand Maître Stern Ritter, au bord de la mort, souhaite ainsi recevoir les blessures d'Uryū pour que ce dernier soit soigné et puisse ainsi aller sauver ses amis. Tout cela pour qu'Uryū ne suive pas le même chemin que lui, pour qu'il choisisse son propre chemin, qu'il pèse chacune de ses décisions et ne laisse personne d'autre décider à sa place...

Alors qu'il court rejoindre ses amis, Uryū se retrouve face à son père, Ryūken et Isshin, le père d'Ichigo. Ryūken tire une flèche de reishi à ses pieds et lui demande de prendre la tête de cette flèche, composée d'argent car c'est a lui que revient le droit de l'utiliser. Il explique que lorsqu'un Quincy subit l' Aüswalh, un caillot de sang argenté, le Still Silver, se forme dans son cœur, causant sa mort. Uryū comprend alors que si son père avait jadis pratiqué une autopsie sur le corps de sa mère (tuée par l'''Aüswalh), c'était pour récupérer ce caillot d'argent. Car le Still Silver, en entrant en contact avec le sang de qui celui a lancé cet Aüswalh, peut neutraliser temporairement ses pouvoirs. C'est ainsi qu'Uryū tire une flèche de reishi contenant le Still Silver dans le cœur d'Yhwach, annulant The Almighty pendant quelques instants. Suffisant pour qu'Ichigo le coupe en deux avec son zanpakutō.

Dix ans plus tard, Uryū Ishida est devenu médecin. Lui qui ne voulait pas suivre la même voie que son père (après l'avoir vu autopsier le corps de sa mère) a finalement changé d'avis. Du fait de son métier, il ne peut pas être présent avec ses amis qui regardent le match de boxe de Chad à la télévision mais il profite de sa pause déjeuner pour regarder le match sur son smartphone.

 Jugram Haschwalth 
Il est le conseiller d'Yhwach et en plus d'être désigné par la lettre " B " pour "The Balance", il porte le titre de Grand Maître Stern Ritter. Il fait partie du groupe qui déclare la guerre à Yamamoto puis participe à l'invasion du Seireitei. Lors de l'invasion, il assistera au combat entre Yamamoto et Royd Lloyd, qui à ce moment-là se fait passer pour Yhwach. Après le retour de ce dernier, il assiste à la mort du Capitaine Général des mains de l'Empereur du Vandenreich et à l'arrivée d'Ichigo Kurosaki. Après un bref combat entre le shinigami et Yhwach, Haschwalth informe ce dernier qu'il leur faut retourner au Vandenreich. Juste avant leur départ, il brisera le Bankai d'Ichigo lorsque ce dernier tente de les stopper. Quelques jours après l'invasion, il amène Uryu Ishida au QG du Vandenreich et assiste à la nomination de ce dernier en tant que futur successeur de Sa Majesté. Lors de la seconde invasion du Vandenreich, il confronte le nouveau Capitaine Général des Treize divisions, Shunsui Kyoraku. Cependant, en plein milieu du combat, il reçoit l'ordre de retourner auprès de sa Majesté afin d'exécuter BG9 et Cang Du, les Stern Ritters qui n'ont pas été capables de tuer respectivement Toshiro Hitsugaya et Soi Fon. Plus tard, il partira au Palais Royal aux côtés de Sa Majesté et Uryû. Lors du combat entre Yhwach et Hyôsube, il explique les pouvoirs d'Yhwach, à savoir la capacité de connaître et de contrer les techniques adverses. Par la suite, lorsqu'Yhwach absorbe la main droite du Roi des Âmes, il rassure les Stern Ritter d'élite en disant que les yeux parasites du Roi des Âmes sont inoffensifs pour eux désormais.
Il est retrouvé par Bazz-B, son ancien ami et le tue au cours d'un combat acharné. À la base, Bazz-B et lui étaient amis et s'étaient unis pour tuer Yhwach, responsable du massacre de leur village. Bazz-B était un génie mais c'était parce que le pouvoir d'Haschwalth rendait les autres plus forts, comme celui d'Yhwach. Haschwalth devient finalement le bras-droit de celui qu'il devait tuer. 
Pendant qu'Yhwach dort, c'est Haschwalth qui possède ses capacités de vision d'avenir. Il remarque d'Uryû compte trahir le Wanden Reich et l'attaque mais Ichigo, Chad et Orihime tombent nez-à-nez avec Uryû. Ce dernier explique qu'il va renverser le WahrWelt, ordonne à ses amis d'aller tuer Yhwach tant qu'il dort et affronte Haschwalth. Après un long combat durant toute la nuit, Jugram retrouve ses pouvoirs propres et attaque Uryu avec "The Balance" qui tente en vain de répliquer avec "The Antithesis". Haschwalth est pris dans le troisième Auschwahlen d'Yhwach alors qu'il allait achever Uryu; il lui propose alors d'échanger leurs blessures, se sachant condamné et comprend qu'il aurait dû comme Uryu agir pour ses amis plutôt que de suivre Yhwach. 

Haschwalth a sous ses ordres une aide de camp qui tient beaucoup à lui. Elle serait assez forte pour faire partie des Stern Ritter et a soigné Liltotto et Giselle, laissées pour mortes par Yhwach.

 Pernida Parnkgjas 
Membre de la garde d'élite de Juha Bach, il est désigné par la lettre " C " pour "The Compulsory"( : « l'obligation »). Avec ses trois coéquipiers, il affronte Shutara Senjûmaru. Son visage est dissimulé par sa capuche et son sexe n'est pas clairement identifié. Il semble muet ou parle très doucement, Lille Barro étant obligé de répéter ses paroles. Il vainc les soldats de Shutara transformés puis disloque le faux cadavre de Shutara. Après avoir été enfermé par la division 0, il est tué très facilement par Nimaiya Oetsu qui lui transperce la tête avec son zanpakutô. Il est cependant ressuscité par Juha Bach lorsque ce dernier vole les pouvoirs des Stern Ritters combattant les Shinigami. Il détruit la cage qui l'enfermait avec ses coéquipiers. Yhwach l'appelle pour tordre le bras de Yoruichi. 

Il se retrouve face à Kenpachi Zaraki et Mayruri Kurotsuchi. S'il parvient à tordre le bras de Zaraki, ce dernier lui inflige de sérieuses blessures. Pernida gonfle et Mayuri comprend son pouvoir : celui d'utiliser ses nerfs pour pénétrer dans le corps de l'adversaire et contrôler ses mouvements. Mayuri met alors Pernida dans une mauvaise posture en lui infligeant des douleurs terribles. Il possède aussi la capacité d'absorber le caractère et les capacités de ses ennemis au toucher : une véritable évoution. Mayuri reconnaîtra d'ailleurs la façon de parler de Kenpachi lors de leurs échanges verbaux.

Après avoir été dévoré par le bankai modifié de Mayuri, il le détruira de l'intérieur avec ses flèches spirituelles et copiera sa capacité à produire plusieurs couches de nerfs. À la suite de multiples coups plus ingénieux les uns que les autres de la part de chaque adversaire, Nemu attaquera Pernida pour protéger Mayuri, ce dernier s'étant retrouvé sans défense. Cependant le Stern Ritter fera exploser Nemu et la dévorera entièrement, excepté son cerveau récupéré par le capitaine de la . Mayuri est désespéré de voir sa meilleure création morte, mais la vision de Szayel Aporro Grantz se moquant de lui, lui fait reprendre ses esprits. Le shinigami explique que le corps spirituel de sa vice-capitaine est instable et régulé par son cerveau, en absorbant celui-ci sans cet organe, Pernida cours à une mort certaine à cause de la régénération excessive. C'est en effet ce qu'il se passe, les cellules de son corps se multiplient de façon anarchique et font exploser le Quincy.

 Askin Nakk le Vaar 
Il est le Stern Ritter désigné par la lettre " D " pour "The Deathdealing"( : « le Mortifère »). Il empêche un combat entre Jugram et Bazz-B d'éclater à la suite de la nomination d'Uryû Ishida comme successeur d'Yhwach. Lors de la seconde invasion du Vandenreich, il confronte les membres de la  Division mais décide de battre en retraite lorsqu'il se retrouve face à Mayuri Kurosutchi. Avec Pépé, il regarde de loin le combat de Gremmy contre Zaraki. D'après l'auteur, son visage est inspiré de grimaces que faisait sa femme. Membre de la garde d'élite de Juha Bach, il est désigné par la lettre, il affronte Shutara Senjûmaru avec ses 3 coéquipiers. Il se dit être le seul issu des rangs inférieurs et espère être à la hauteur. Après que ses 3 coéquipiers Stern Lichter se soient faits tuer par Nimaiya Oetsu, il semble révéler son pouvoir basé sur la mort. En fait, il peut modifier la dose mortelle d'une substance en fonction de l'ennemi. En gros, il peut rendre n'importe quelle chose toxique, mais doit ingérer cette chose auparavant. Il fait en sorte que le sang de Nimaiya soit au-dessus du seuil de la dose mortelle. Cependant, Nimaiya diminue son sang pour faire baisser la dose mortelle puis est soigné par Tenjirô Kirinji. Nimaiya tue alors Askin qui regrette amèrement de l'avoir sous-estimé. Il est cependant ressuscité par Juha Bach lorsque ce dernier vole les pouvoirs des Stern Ritters combattant les Shinigami. Il réapparaît avec les autres Stern Ritter d'élite aux côtés d'Uryu Ishida qui s'est débarrassé de ses anciens camarades. Il se montre face au groupe d'Ichigo mais se fait attaquer par Grimmjow. De façon comique, Askin tente de fuir et de rallier l'Arrancar à sa cause mais ce dernier veut toujours le tuer. Askin lui envoie une bombe de poison ce qui fait s'effondrer Grimmjow.

Ensuite, il explique les pouvoirs de Gerard Valkyrie à Ichigo, à terre et vaincu. Orihime et Chad arrivent mais se font prendre eux aussi dans le piège d'Askin qui a rendu le Reishi environnant toxique. Ichigo, Chad et Orihime sont sauvés par l'intervention de Yoruichi Shihoin qui attaque Askin et le met en difficulté avec ses techniques de Foudre. Le combat voir l'arrivée de Yushirô Shihoin, le petit-frère de Yoruichi qui maîtrise lui aussi le Shunkô. Cependant, Yushirô se fait gravement blesser et Yoruichi peine à prendre le dessus. C'est alors que Kisuke Urahara intervient et aide Yoruichi à utiliser une transformation surpuissante. Elle a alors un comportement de chat, elle peut changer d'attitude à tout moment mais peut changer de reiatsu 48 fois par seconde, donc Askin ne peut pas s'immuniser à son reiatsu. Askin se prend une vraie raclée avant une créer une bombe de poison géante après avoir utilisé son Vollstandig : Hasshein. Il peut désormais analyser ces 48 changements de reiatsu et les contrer. Kisuke l'affronte mais Askin lui envoie un anneau de reishi sur ses yeux. Il fonctionne comme son pouvoir de Deathdealing : il tue la zone choisie donc crève les yeux à Kisuke. Ce dernier est furieux et utilise son bankai Kannonbiraki Benihime Aratame. Ce bankai peut restructurer tout ce qu'il touche, il régénère les yeux de Kisuke et dissèque le bras d'Askin. Ce dernier s'éloigne et les effets s'annulent. S'ensuit un duel où Askin lance sa Gift Ball Deluxe. Cependant, Kisuke a créé une voie d'infiltration : Grimmjow transperce Askin et écrase son cœur avec sa main. Alors qu'Askin est en train de mourir, le pouvoir de sa prison empoisonnée est augmenté. Tout cela observé par Nelliel Tu Oderschwanck alias Nell qui intervient et sauve ses coéquipiers à temps...

 Bambietta Basterbine 
Elle est désignée par la lettre « E » pour « The Explode » (« L'Explosion »). Lors de la première invasion du Vandenreich, elle combattra le capitaine de la  Division, Sajin Komamura et lui voler son Bankai. Après la bataille, elle sera comme beaucoup d'autres Stern Ritter choqué par la nomination d'Uryu Ishida comme successeur d'Yhwach. Lors de la seconde invasion du Vandenreich, à la suite des recherches d'Urahara, elle perd le Bankai qu'elle avait volé à Komamura et se retrouve face à ce dernier et au capitaine de la , Shinji Hirako. Elle se retrouve alors complètement désorientée à cause du pouvoir du Shikai de Shinji et décide alors d'activer son Vollständing. Elle blessera alors gravement Shinji avant d'entamer le combat contre Komamura. Cependant, ce dernier ayant acquis la technique secrète de la transformation humaine, les attaques de Bambietta n'auront aucun effet sur lui. Elle est alors rapidement vaincue par Komamura mais bien que vivante, elle se retrouve trop affaiblie pour être capable de continuer à se battre. Ses amies Candice, Giselle, Meninas et Liltotto viennent la voir et lui annoncent qu'elles vont bien s'occuper d'elle, Bambietta hurle alors de peur, suppliant Giselle de ne pas faire ce qu'elle tente de faire. Elle réapparaît comme zombifiée lorsque Giselle l'appelle face à Ikkaku et Yumichika. Giselle apprend à Ikkaku et Yumichika qu'elle a dû tuer Bambietta avant de la zombifier. Vaincue par Mayuri Kurotsuchi, elle est anéantie par Charlotte Coolhorn, l'arrancar travesti homosexuel tué par Yumichika lors de la bataille de Karakura et que Mayuri a ressuscité. Par la suite, Giselle passe son temps à câliner son cadavre et va jusqu'à essayer de le manger.

Très jolie mais sanguinaire, elle aime inviter des soldats de seconde zone dans sa chambre pour flirter mais finit par les découper ensuite.

Dans le roman Can’t Fear Your Own World, on apprend que Liltotto et Giselle sont toujours vivantes et Bambietta reste un zombie au service de Giselle. Les trois femmes s'exilent au Hueco Mundo pour tuer ce qu'il reste de la Jagdarmee avant de s'attaquer à Ludobone et ses Exequias qui a repris le pouvoir à Las Noches.

 Äs Nödt 
Äs Nödt est le Stern Ritter avec la lettre  F  pour The Fear ( La Peur ). Lors de la première invasion de Soul Society par le Vandenreich, il combat Byakuya Kuchiki a qui il vole le Bankai. Dominant complètement ce dernier grâce à son pouvoir, il le terrasse facilement et le laisse pour mort après l'avoir frappé à de multiples reprises avec son Bankai. Il tente ensuite d'attaquer Genryûsai Shigekuni Yamamoto avec d'autres Quincy mais est vite balayé par ce dernier. Lors de la seconde invasion de Soul Society, il confronte Rukia Kuchiki après avoir perdu le Bankai qu'il avait volé à cause d'une invention de Kisuke Urahara. Surpris par le pouvoir du zanpakuto de Rukia, qui la rend insensible à la peur en maintenant son corps à basse température, Äs Nödt active alors son Quincy Vollständig, Tatar Foras, afin de prendre l'avantage et est tout près de tuer la shinigami lorsque cette dernière est sauvé par le retour de Byakuya, guéri. Ce dernier rassure Rukia et cette dernière libère alors son Bankai avec lequel elle tue le Stern Ritter en un seul coup. Avant d'être tué par le Bankai de Rukia, il se souvient qu'il n'a peur que d'une chose : être réprimandé par Yhwach, l'homme qui lui donna de la puissance alors qu'il était alité et survivant d'une guerre.

Il est grand avec de longs cheveux noirs, de grand yeux et un masque qui lui couvre le nez et la bouche avec des piques dessus. Après avoir été gelé par Rukia, il sort de la glace, son masque est détruit, ce qui montre son vrai visage : sa bouche affreuse est entourée de cicatrices et il n'a pas de lèvres, ses dents sont à nu. Avec son Vollständig, il change d'apparence mais c'est lors de sa deuxième transformation qu'il devient géant, son ancien corps pend comme une mue, son œil gauche pend de son orbite.

 Liltotto Lamperd 
C'est une Quincy membre du Vanden Reich avec la désignation « G », l'initiale pour "The Glutton". Ce pouvoir lui permet d'obtenir les pouvoirs des personnes qu'elle mange. C'est une petite fille impolie qui traîne avec Bambietta, Giselle, Meninas et Candice. Elle dévore, en grossissant sa bouche, plusieurs Shinigami de la  puis rejoint Meninas, Giselle et Candice qui ont vaincu Kenpachi, affaibli par son combat contre Gremmy. Elle affronte ensuite Ichigo. Avec Meninas, elle est impuissante face à Byakuya qui a tué Candice, Robert Accutrone et NaNaNa Najahkoop. Elle est violemment frappée par Meninas lorsque celle-ci est manipulée par Pépé. Elle revient pour dévorer Pépé et retrouve par la suite Giselle. Robert Accutrone se joint à elles pour leur faire part de la cruauté de Juha Bach qui vole leurs reiatsu pour ressusciter les Stern Ritter d'élite que Nimaiya a tués. Liltotto hurle alors à l'Empereur des Quincy et lui demande ce qu'ils étaient pour lui. Juha Bach répond qu'ils étaient des camarades et que ce n'est qu'une façon de s'entraider. Tout comme Bazz-B, elle panique lorsqu'elle subit la Sainte Sélection. Plus tard, avec Giselle, elle suit Bazz-B qui se range du côté des Shinigami pour se venger d'Yhwach. Avec Giselle, elle se fait facilement tuer par Yhwach.

En réalité, elle n'est pas morte car d'après le roman Can’t Fear Your Own World, Liltotto et Giselle se sont faites soigner par l'aide de camp d'Haschwalth. Ce dernier lui aurait donné l'ordre de les soigner avant qu'il ne parte affronter Uryû Ishida. Par la suite, Liltotto, Giselle et Bambietta partent pour le Hueco Mundo où elles tuent les derniers membres de la Jagdarmee avant de s'attaquer aux Exequias de Ludobone. Le combat s'arrête à la suite de l'intervention d'Harribel, Grimmjow et Nelliel.

 Bazz-B 
De son vrai nom Bazzard Black, il est mentionné par NaNaNa Najahkoop comme étant celui se battant contre les soldats de la troisième division et ayant apparemment défait le vice-capitaine Kira et ses lieutenants. On apprend plus tard qu'il porte la désignation « H », l'initiale pour « The Heat »  ( : « La Chaleur »). De ce fait il est doué d'aptitudes lui permettant de manipuler le feu. La nouvelle de la nomination de Uryû Ishida en tant que successeur de Sa Majesté l'a particulièrement affecté. Il semble de plus éprouver un certain respect pour Jugram qu'il surnomme Jugo. Mais le fait que ce dernier n'ait rien fait à la suite de la décision de Sa Majesté a profondément déçu Bazz-B, à tel point qu'il est prêt à engager le combat avec lui. Mais celui-ci fut interrompu par l'intervention de Askin Nakk le Vaar. Plus tard, lorsque le Vandenreich envahit une seconde fois Soul Society, Bazz-B se retrouve face à Hitsugaya. Bien que le capitaine ait élaboré de nouvelles techniques, il ne parvient pas à achever le Quincy qui se libère de la technique de Tôshirô et engage le combat sérieusement. Il vainc Tôshirô mais est arrêté par Cang Du qui veut achever Tôshirô. À la défaite de Cang, Bazz-B se moque de lui. On le revoit perché sur un toit, apeuré par la météorite de Gremmy. Plus tard, il piège Shinji et Hinamori qui aident Marechiyo à tuer des Quincy. Il attaque ses propres alliées Candice, Meninas, Giselle et Liltotto pour affronter Ichigo. Lorsque les Sternritters survivants affrontent les Shinigami venus aider Ichigo, il se retrouve face à Renji et Rukia. Renji se moque de sa coupe de cheveux qu'il assimile à une crête de poulet, ce qui le met en colère, lui qui admirait les sourcils de Renji. Son reiatsu est absorbé par Juha Bach pour ressusciter ses soldats d'élite tués par Nimaiya. Il panique alors, sous les yeux médusés de Renji et de Rukia. Plus tard, alors que les Shinigami s'apprêtent à partir au palais avec l'aide de Sôsuke Aizen libéré par Shunsui Kyôraku, il tue son coéquipier NaNaNa Najahkhoop et veut aider les Shinigami pour se venger d'Yhwach avec Giselle et Liltotto. Il retrouve Haschwalth après avoir tué un simple soldat. On apprend dans des flashbacks l'histoire de Bazz et Jugram depuis leur enfance, leur désir de tuer Yhwach pour se venger car ce dernier a incendié leur village. Bazz-B était un génie mais la raison de sa puissance était due au pouvoir d'Haschwalth, qui comme Yhwach, peut rendre les gens plus forts. Bazz-B affronte Haschwalth devenu le bras-droit d'Yhwach mais perd le combat, tué par son ancien ami. 

 Cang Du 
Cang Du est le Stern Ritter avec la désignation « I » pour « The Iron ». En effet, son pouvoir lui permet de rendre sa peau aussi dur que l'acier. Il affronte le capitaine Hitsugaya lors de la première invasion du Vanden reich et parvient d'ailleurs à lui voler son bankai, mais se retrouve dans l'impossibilité de l'utiliser lorsque Yamamoto libère son bankai face à Yhwach, car le bankai de Yamamoto provoque l'évaporation de toute l'eau de la Soul Society. On le revoit peu de temps après la nouvelle de la nomination de Uryû Ishida en tant que successeur de Sa Majesté. Lors de la seconde invasion du Vandenreich, il empêche Bazz-B de porter le coup final à Histugaya, car étant celui qui lui a volé son Bankai, c'est à lui de le tuer. Cependant, grâce aux recherches d'Urahara, Hitsugaya parvient à retrouver son Bankai et à continuer le combat. Cang Du tente alors de résister mais est dépassé par Hitsugaya qui l'enferme dans un cercueil de glace. Cependant, Hitsugaya est trop blessé et s'évanouit alors que le Stern Ritter active son Vollständing et brise le cercueil de glace. Rapatrié au QG du Vandenreich, il sera jugé par Yhwach avant d'être exécuté par Haschwalth pour sa défaite. Refusant d'être tué par quelqu'un d'autre qu'Yhwach, il utilise sa peau d'acier mais Haschwalth réussit à le découper grâce à son pouvoir "The Balance" qui convertit le bonheur qu'a eu Cang en malheur.

Vu son apparence, son nom et le nom de sa technique She Jin Zhao, il est certainement chinois.

 Quilge Opie 
Il fait partie de l'élite du Vanden Reich, les Stern Ritters, et est le commandant en chef de son unité, la Jagdarmee du Hueco Mondo. Il est désigné par la lettre « J » pour son pouvoir « The Jail » ( : « La Prison »). : il a en effet la capacité de tirer des flèches qui se déploient pour former une cage extrêmement résistante autour d'une cible choisie, Ichigo lui-même ne parvenant pas à l'ébrécher avec son Getsuga Tenshô (dans le chapitre 512, il parvient à en sortir grâce à ses pouvoirs de Quincy enfouis au plus profond de lui). Il porte l'uniforme des Stern Ritter plus une casquette d'officier et des lunettes rondes. Son apparence est l'un des archétypes de l'officier nazi. Sa mission est de repérer les Arrancars les plus puissants du Hueco Mondo et de les sélectionner pour qu'ils intègrent le Vanden Reich. Il réussit à vaincre les servantes d'Aizen Loly et Menoly puis les Fraccións de Haribell à lui seul. Grâce à son Quincy Sklaverei, il absorbe Ayon après s'être pris une raclée monumentale par le monstre. À la suite d'un combat face à Ichigo et Kisuke Urahara, Kirge se fera finalement couper en deux par l'arrancar et ancien espada  Grimmjow Jaggerjack.

 BG9 
Prononcer (Bé-Gué-Noïne). Ce cyborg est le Stern Ritter qui affronte Soi Fon lors de l'invasion de la Soul Society par le Vanden Reich, et porte la désignation « K ». Il parvient à voler le bankai de Soi Fon. On le revoit peu de temps après la nouvelle de la nomination de Uryû Ishida en tant que successeur de Sa Majesté. Lors de la seconde invasion, il interroge brutalement Omaeda afin de savoir ou se trouve Soi Fon. Cette dernière arrive juste à temps pour sauver son vice-capitaine et frappe BG9 de plein fouet avec la forme complète de son Shunko. Mais même après un coup pareil, le Stern Ritter est toujours debout et prend l'avantage sur la capitaine qu'il foudroie d'une explosion à bout portant. BG9 commence alors à examiner Soi Fon, gravement blessé, jusqu'à ce que cette dernière, grâce à l'aide de Marechiyo, retrouve son Bankai grâce aux recherches de Kisuke Urahara. Activant son Bankai, elle frappe BG9 de plein fouet avec ce dernier. Gravement blessé et n'ayant plus le Bankai volé, BG9 active son Vollständing ce qui lui permet de survivre. Il est, avec Cang Du, tué par Haschwalth sur ordre de Juha Bach pour son incompétence.

Selon certains sites de fans, son Schrift pourrait être "The Knowledge" mais rien n'est prouvé.

 Pepe Waccabrada 
C'est un Quincy du Vanden Reich avec la désignation « L » pour "The Love" ( : « L'Amour »). C'est un vieil homme Noir avec une grosse barbe blanche taillée en deux pointes et des lunettes de soleil qui est toujours en train de fumer la pipe et de ricaner ("Ké, Ké, Ké !"). Il est tout le temps sur un disque en lévitation et tient dans sa main un sceptre. Il est habillé comme un sultan arabe. Son pouvoir, The Love se manifeste lorsqu'il forme un cœur avec ses mains. Un cœur se forme alors et va se placer sur une personne qui devient manipulée et aux ordres de Pepe. Il peut alors manipuler tout ce qui a un cœur. Lors de la , il manipule Jidanbô pour attaquer le bureau de développement technologique. Lors de la , il manipule Shûhei Hisagi pour attaquer Byakuya ainsi que Meninas pour avoir le plaisir d'être aimé. Meninas manipulée frappe Liltotto tandis que Byakuya bat Shûhei. Cependant, Pepe manipule le zanpakutô de Byakuya, Senbonzakura, qui a un cœur. Byakuya est insensible au pouvoir de Pepe qui active son Völlstandig Gudoero, il devient plus musclé avec des ailes et une couronne et vêtu d'un simple slip. Il est par la suite vaincu très facilement par Kensei et Rojuro devenus les zombies de Mayuri Kurotsuchi. Liltotto le dévore pour le punir d'avoir voulu la tuer en manipulant Meninas. Son pouvoir est désormais possédé par la petite fille.

 Gerard Valkyrie 
Membre de la garde d'élite de Juha Bach, il est désigné par la lettre " M " pour "The Miracle"( : « le Miracle »). Avec ses trois coéquipiers, il affronte Shutara Senjûmaru. Il porte un casque ailé qui lui recouvre la moitié du visage à la manière de Findoll Carrias, une cape, une épée et un bouclier, ce qui le fait ressembler au dieu nordique Thor. Arrogant et sûr de lui, il menace Askin Nakk Le Vaar de le tuer s'il n'est pas assez fort et brise le bras de Shutara. Il est, avec ses coéquipiers, emprisonné par Kirio Hikifune puis tué avec une facilité déconcertante par Nimaiya Ôetsu. Il est cependant ressuscité par Juha Bach lorsque ce dernier vole les pouvoirs des Stern Ritters combattant les Shinigami. Il réapparaît avec les autres Stern Ritter d'élite aux côtés d'Uryû Ishida qu'il félicite. Ensuite, il part à la recherche des Shinigami mais se perd dans les rues du Palais du Roi Yhwach. Il accuse ses camarades Stern Ritter de l'avoir mis sur une mauvaise piste. Sa puissance et son sens de l'orientation mauvais le rapprochent de Kenpachi Zaraki.

Par la suite, il affronte Byakuya, Renji, Rukia, Shinji et Hinamori. Alors qu'il se fait complètement écraser par Renji, il est tué par Byakuya qui le met en miettes. Cependant, il oublie de désintégrer sa jambe, ainsi, Gerard utilise son pouvoir de Miracle : il convertit ses blessures en pouvoir et en taille : il devient alors un géant surpuissant qui balaie ses adversaires. Ensuite, il affronte les Vizards Hiyori, Love, Hachigen et Lisa mais les bat. Il affronte ensuite Tôshirô Hitsugaya, libéré de l'emprise de Giselle par Mayuri.

Alors que Tôshirô peine à lui infliger des dégâts, Byakuya fait son entrée et prête main-forte au jeune capitaine. Kenpachi Zaraki arrive et tranche le bras de Gerard. Le capitaine de la  active son Shikai, Nozarashi à la surprise de Tôshirô et Byakuya. Ces derniers ne veulent pas laisser Zaraki se battre seul mais Gerard contre leurs attaques. Zaraki est vaincu par Gerard et son épée qui donne vie aux miracles, Hoffnung. Gerard se considère comme le plus puissant Quincy, le guerrier divin à qui on a tout donné. Alors qu'il est à terre, Zaraki voit Yachiru, sa vice-capitaine qui avait disparu depuis le combat contre Gremmy. Elle l'encourage et lui donne... le Bankai ! Ikkaku et Yumichika sont grandement surpris : Zaraki a une peau rouge, un visage bestial, un comportement de bête sauvage et sa puissance qui était déjà immense a augmenté. Gerard ne le prend pas au sérieux avant de se faire violemment malmener. Zaraki le tranche en deux dans la longueur mais Gerard survit en activant son Vollstantig. Alors que Zaraki veut repasser à l'attaque, son bras se déchire à cause de la trop grande puissance de son bankai. Hitsugaya utilise alors la forme mature de son bankai pour prendre la relève et  grâce à une action conjointe avec Byakuya et Kenpachi, il détruise tout le torse de Gerard, en vain, pour le voir se régénérer. Gerard est finalement vaincu quand Yhwach utilise l'Auschwalen pour lui reprendre son reiatsu, le réduisant à l'état de squelette.

Gerard Valkyrie est quasiment invincible : sa mort vient uniquement du fait qu'Yhwach lui ait volé ses pouvoirs. Nimaiya Oetsu a pu le tuer lui ainsi que les autres Schutzstaffel mais tous quatre ont été ressuscités par Yhwach qui a volé les pouvoirs des Stern Ritter restés au Seireitei. Ainsi, les Schutzstaffel sont revenus a la vie bien plus puissants. Si avant sa résurrection, son Schrift du "Miracle" pouvait le rendre plus fort à chaque blessure, Gerard Valkyrie ne pouvait pas pallier un coup mortel. Devenu plus puissant après sa résurrection, il est devenu immortel.

 Robert Accutrone 
C'est un Quincy désigné par la lettre « N ». Il affronte Shunsui Kyôraku lors de la . Il utilise des pistolets tirant des balles de reiatsu et son Völlstandig se nomme Grimaniel. Lors de la , il attaque Ichigo, sans succès. Il est par la suite vaincu par Byakuya tout comme Candice et NaNaNa mais réapparaît auprès de Liltotto et de Giselle pour leur avertir de la cruauté de leur empereur Juha Bach. Après ces mots, son reiatsu ainsi que celui des autres Stern Ritters est absorbé par Juha Bach afin de ressusciter les Stern Ritter d'élite tués par Nimaiya, Robert Accutrone devenant un squelette. Son titre n'est pas connu, son pouvoir spécial est inconnu également, il est peu probable qu'il se repose uniquement sur des pistolets. D'après certains fans, son Schrift pourrait s'appeler "The Near" et lui permettre de se téléporter près de l'ennemi.

 Driscoll Berci 
Driscoll Berci est un Stern Ritter avec la désignation « O » pour « The Overkill » 
( : « La Surpuissance »). Tout comme les autres Stern Ritters, cette lettre lui a été donnée par sa Majesté car selon ses dires, son pouvoir particulier consiste en une augmentation de son pouvoir, de sa puissance pour chaque ennemis, alliés ou même bêtes qu'il tue. Son arme spirituelle consiste en des poings américains qui lui permettent de créer une lance de grande taille, qui lui servit notamment à achever le vice-capitaine de la  en l'envoyant s'encastrer dans le bureau du Capitaine Commandant Yamamoto.

Il révèle à Shuhei Hisagi, le vice-capitaine de la , qu'il avait déjà tué cent shinigamis dont un vice-capitaine, en l'occurrence Chojiro Sasakibe, lors de la déclaration de guerre du Vanden Reich à la Soul Society, au niveau du portail du Mausolée noir. Driscoll se prépare à achever Hisagi de la même manière qu'il avait fait avec Sasakibe lorsque Yamamoto intervient et sauve ce dernier. Driscoll qui reconnaît le Capitaine Général Yamamoto est fou de joie et déclare qu'il est vraiment chanceux et continue en disant qu'il est en réalité venu ici afin de le rencontrer et qu'il va le tuer avec le pouvoir de son propre subordonné. Il utilise alors le bankai de Sasakibe : "Koukou Gonryou Rikyuu", mais Yamamoto y résiste facilement, allant jusqu'à dire qu'entre les mains du quincy le bankai de Sasakibe ne ressemble en rien à ce qu'il avait pu admirer autrefois, avant d'incinérer Driscoll.

 Meninas McAllon 
C'est une quincy du Vanden Reich avec la désignation « P » pour "The Power". C'est une jolie jeune fille qui traîne avec Bambietta, Giselle, Candice et Liltotto. Elle possède une force surhumaine et est capable d'écraser Kenpachi Zaraki avec un énorme bâtiment de pierre. Elle affronte ensuite Ichigo qui résiste à son coup de poing pourtant surpuissant d'après Robert Accutrone. Avec Liltotto, elle assiste à la défaite de Candice, NaNaNa Najahkoop et Robert face à Byakuya. Par la suite, elle tombe sous l'emprise du pouvoir de Pepe et frappe violemment Liltotto. Bien plus tard, cette dernière dit avoir vaincu Meninas sans la tuer avant d'achever Pépé vaincu par le zombie de Kensei Muguruma.

D'après le roman Can’t Fear Your Own World, Meninas est morte lorsqu'elle a subi l'Auswahlen d'Yhwach. Son cadavre et celui de Candice sont récupérés par Mayuri Kurotsuchi. Malgré son envie de paix avec les Shinigamis, Liltotto envisage de monter un raid pour les lui reprendre.

 Berenice Gabrielli 
Berenice est une Stern Ritter avec la désignation « Q » pour « The Question »  ( : « La Question »). Elle fait partie des trois Stern Ritters tués par Zaraki Kenpachi. Selon lui, Berenice était venue précisément pour confronter Zaraki. Elle n'eut pas l'occasion d'utiliser son pouvoir, basé semble-t-il sur la suggestion et l'instigation du doute par la parole comme le sous-entends l'attribution de sa lettre, Zaraki étant encore assourdi par les cris supersonique de Jerome Guizbatt. Pendant qu'elle lui parlait, Zaraki lui a tout simplement tranché la gorge.

 Jerome Guizbatt 
Jerome Guizbatt est un Stern Ritter avec la désignation « R » pour The «Roar »   ( : « Le Hurlement »). Il est immense, a la peau mate, des cheveux blonds, des crocs et un aspect bestial. Tout comme Berenice, il fait partie des trois Stern Ritters tués par Zaraki. Selon lui, Jerome s'était transformé en un énorme singe qui pulvérisait ses ennemis avec ses cris. Zaraki s'est simplement contenté de le couper en deux.

 Mask De Masculine 
Ce Stern Ritter est affublé d'un masque de luchador et porte la désignation « S » pour The «Superstar »  ( : « La Superstar »). Il est tellement ridicule que Kensei pense être passé pour un sale type après l'avoir mis au tapis. Il accompagne Äs Nödt lors de l'invasion de la Soul Society par le Vanden Reich. Il est mis hors combat par Byakuya mais revient peu de temps après pour porter un violent coup de pied à Renji alors que celui-ci était sur le point de libérer son bankai. Juste après, il se fait sermonner par Äs Nödt, car selon ce dernier, il aurait dû laisser Renji libérer son bankai pour le lui voler ensuite. Il répond alors qu'il ne savait pas que les vices-capitaines avaient accès au bankai. Äs Nödt lui conseille alors de relire les informations qui lui ont été données par Sa Majesté. On le revoit peu de temps après la nouvelle de la nomination de Uryû Ishida en tant que successeur de Sa Majesté. Lors de la seconde invasion du Vanden Reich, il attaquera Ikkaku, Hisagi et Yumichika par surprise et les vaincra sans difficulté. Il sera ensuite confronté à Kensei et Rose. On apprend d'ailleurs durant le combat que son pouvoir est de devenir plus fort lorsqu'il est acclamé par le public et la raison pour laquelle il s'en sortira indemne lors de son  face à Kensei. Il est accompagné d'un fan prénommé James qui est la source de son pouvoir. Obsédé par la justice, il se prend pour un superhéros et son comportement contraste avec le caractère maléfique de Juha Bach. Il sera vaincu par Renji Abarai grâce à son véritable bankai qui le carbonise complètement. 

James est un petit bonhomme qui augmente la puissance de Mask en l'acclamant et en l'appelant "Superstar". Il est tué une première fois par Rose puis par Renji mais ressuscite pour sauver Mask. James est finalement tué par une attaque de Mask destinée à Renji. Il semblerait qu'il puisse ressusciter tant que son corps n'est pas détruit entièrement.

 Candice Catnipp 
C'est une quincy du Vanden Reich avec la désignation « T » pour "The Tunderbolt" soit "le tonnerre". C'est une jolie jeune fille blonde portant une veste déboutonnée et un mini-short déboutonné serré par une ceinture noire. Elle traîne avec Bambietta, Giselle, Meninas et Liltotto. Elle est surnommée Candy-chan et tout comme Bambietta, elle aimerait séduire et attirer de simples soldats dans sa chambre pour les tuer. Elle peut faire apparaître inconsciemment des ailes de Vollständig. Elle est capable de contrôler la foudre qu'elle utilisera contre Kenpachi Zaraki et la  : elle pulvérise des membres de la  puis bat Kenpachi, affaibli par son combat contre Gremmy. Elle affronte ensuite Ichigo qui la projette contre un mur, ce qui la met en colère car ses cheveux et sa tenue sont couverts de poussière. Elle perd un bras lors de son combat contre Ichigo mais Giselle lui en recrée un grâce à des cellules d'un Shinigami qu'elle a tué. Elle est vaincue par Byakuya avec NaNaNa et Robert. Liltotto confirme sa défaite à Giselle, précisant qu'elle et Meninas sont en vie mais incapable de les aider.

Comme Meninas, elle est tuée par l'Auswahlen d'Yhwach qui lui vole ses pouvoirs afin de ressusciter ses 4 Stern Ritter d'élite. Son cadavre est récupéré par Mayuri Kurotsuchi et Liltotto envisage de lui reprendre.

 NaNaNa Najahkoop 
Najahkoop est un Stern Ritter avec la désignation « U » pour "The Underbelly". Lors de l'invasion de Soul Society par les Quincy, il tue de nombreux shinigamis avant l'arrivée d'Otoribashi Rojuro dit Rose, le capitaine de la troisième division, qui annonce son intention de le tuer pour venger ses soldats tombés au combat dont son vice-capitaine Izuru Kira, gravement blessé par un autre Stern Ritter, Bazz-B. Physiquement, Najahkoop est un homme à la peau foncée, très maigre, avec des cheveux rassemblés en cinq pointes dressées et des lunettes massives couvrant ses yeux et son front. Il a également des dents alternativement noires et blanches.
Dans le chapitre 506, NaNaNa Najahkoop essaye d'attaquer avec l'aide de Äs Nödt et de Bazz-B le capitaine-commandant mais seront réduits à l'impuissance par la puissance de Yamamoto. Néanmoins, on le reverra bel et bien vivant dans la base du Vanden Reich au chapitre 543. Il observe Renji en train de dormir en plein territoire ennemi et veut l'affronter. Il est vaincu par Byakuya tout comme Candice et Robert. Par la suite, il subit l'Aushwahlen d'Yhwach de plein fouet mais survit alors que Robert, Candice et Meninas en meurent. NaNaNa Najahkoop réapparaît lorsque les Shinigami s'apprêtent à partir à l'assaut du palais. Malgré avoir subi l'Aüshwalen d'Yhwach, il utilise sa capacité de "Underbelly", soit créer une grille de reiatsu pour déterminer les failles dans le reiatsu de l'adversaire. Il paralyse ainsi Sôsuke Aizen que Shunsui Kyôraku a partiellement libéré. NaNaNa s'apprête à affronter Shunsui Kyôraku mais il est tué d'un rayon de feu en plein cœur par Bazz-B qui veut s'allier aux Shinigami pour se venger d'Yhwach.

 Gremmy Thoumeaux 
Gremmy est un Stern Ritter avec la désignation « V » pour The  «Visionary»( : « le Visionnaire »). Il a l'apparence d'un jeune enfant stupide mais a l'air d'être plus intelligent au fil des combats. Il ressemble à Wonderwice et à Yukio Hans Voralberna. Il se considère comme le plus fort Stern Ritter avec son pouvoir qui permet de créer tout ce qu'il imagine. Il tue Kensei et Rose pendant qu'ils sont dans le coma puis neutralise Yachiru en transformant ses os en biscuits. Il se fait ensuite attaquer par Kenpachi Zaraki. Le capitaine de la  le provoque et lui fait part de son envie de le tuer pour l'amour du combat. Il utilise toute sa puissance avec des clones et une gigantesque météorite qui effraie tout le monde sauf Zaraki qui la pulvérise avec son shikai Nozarashi. Il veut tellement battre Zaraki qu'il l'imagine comme un monstre, ce monstre se matérialise dans son corps, le fait exploser sous les yeux de Zaraki qui le traite d'abruti. Gremmy reconnaît que seul Zaraki peut être aussi fort qu'il est, son corps se désagrège et il ne subsiste de lui que son cerveau, enfermé dans un bocal.

Le pouvoir de Gremmy est sans doute le plus puissant puisqu'il est quasi-divin et peut donner vie à tout. Cependant, Gremmy est jeune et inexpérimenté, il n'a jamais eu l'occasion de combattre avant d'affronter Zaraki car personne ne l'a provoqué, par peur de son pouvoir. Alors que Zaraki le blesse, il a peur et imagine inconsciemment sa défaite, ce qui arrive. Poussé à bout par Zaraki, il perd ses moyens et tente tout pour battre le capitaine. Obsédé par la puissance de Zaraki, Gremmy cause lui-même sa perte à cause de ses préjugés et de son stress.

 Guénael Lee 
Guénael est un Stern Ritter avec la désignation « V » pour The  «Vanishing Point»( : « le Point Glissant »). Ce vieil homme atteint de strabisme pour le moins étrange a la capacité de disparaître du point de vue de son adversaire et de disparaître hors de la conscience de celui-ci. Autrement dit, il est indétectable. Son pouvoir à 3 phases : 1, il est invisible. 2, il se dématérialise. 3, ses ennemis oublient son existence. Il apparaît dans le Chapitre 570, faisant face à Yachiru et Isane Kotetsu. En réalité, il n'existe pas réellement et n'est qu'une création de Gremmy et finit tué par lui, un de ses yeux est la seule partie de son corps qui subsiste à sa destruction.

 Shaz Domino Shaz Domino (シャズ・ドミノ ; Shazu Domino) est le Stern Ritter Σ, soit Sigma (聖傷 (シグマ ' ;Shiguma; Sainte Cicatrice) et anciennement The Viability (生存能力 (ザ·バイアビリチ) ; Za Baiabiriti ; La Viabilité). Il est blond, porte des lunettes, un pull en V à motif léopard, un long manteau blanc faisant partie de l'uniforme des Stern Ritter et a des tatouages en forme de taches de léopard sur une partie du visage. Il apparaît lors de la première offensive du Vandenreich où il attaque le bureau de développement technologique. Alors qu'il a lancé plusieurs couteaux sur Akon, Ichigo Kurosaki intervient, enfin sorti du Garganta. Shaz ne semble pas le connaître (alors qu'il est connu de tout le Vandenreich en tant que potentiel de guerre spécial), il se présente et s'apprête à lui révéler son pouvoir mais Ichigo l'attaque et semble le vaincre en un coup. 

Shaz n'apparait plus dans le manga. Cependant, on le retrouve dans le guide book 13 BLADEs dans une histoire inédite se déroulant pendant la seconde offensive du Vandenreich. En réalité, Shaz Domino n'est pas un véritable Stern Ritter mais une création de Gremmy Thoumeaux tout comme Guénaël Lee. Shaz attaque la Chambre des 46 dans le but d'accéder à la Bibliothèque Centrale du Seireitei. L'un des membres de la Chambre des 46 en désigne un autre, Nayura Amakado comme détenant la clé de la bibliothèque, et ce pour faire diversion et s'enfuir. Choquée par la lâcheté et la trahison de son collègue, Nayura se fait interroger par Shaz, qui souhaite obtenir le secret pour créer un hōgyoku et atteindre une hollowfication (ce qui est en réalité impossible pour un Quincy). Nayura restant silencieuse, Shaz s'apprête à lui couper une jambe quand Izuru Kira intervient. Ce dernier, laissé pour mort à la suite de la première offensive des Quincy, a été soigné in-extremis par la 12ème division. Il entame le combat contre Shaz, qui dévoile son Schrift, anciennement The Viability mais renommé Sigma par Yhwach : Shaz peut soigner n'importe quelle blessure en absorbant le reishi environnant, même un membre détruit. Ainsi, Shaz est quasi-invulnérable et c'est grâce à cette capacité qu'il a pu échapper au contrôle de Gremmy en remplaçant chaque élément de son corps imaginé par du reishi. Malgré son invulnérabilité, Shaz sera finalement vaincu par Izuru.

 Lille Barro 
Membre de la garde d'élite de Juha Bach, il est désigné par la lettre " X " pour "The X-Axis"( : « Le point de l'axe»). Avec ses trois coéquipiers, il affronte Shutara Senjûmaru. Il est noir, a un œil fermé marqué d'un X et possède un fusil-sniper qu'il utilise pour tirer en pleine tête sur Shutara. Mais ceci n'était qu'une illusion et le Stern Lichter se retrouve emprisonné par la division 0 avec ses coéquipiers. Il est par la suite tué très facilement par Nimaiya Oetsu. Il est cependant ressuscité par Juha Bach lorsque ce dernier vole les pouvoirs des Stern Ritters combattant les Shinigami. Son pouvoir est de transpercer tout ce qui se trouve entre son canon et la cible, ce pourquoi les armes de Tenjirô et Kirio censées protéger Nimaiya ont été transpercées. Il réapparaît avec les autres Stern Ritter d'élite aux côtés d'Uryû Ishida. Lille achève Ichigo qui chute dans le vide à cause de l'explosion créé par Uryû. Il réapparaît avec les autres Stern Ritter. Ensuite, bien caché sur les hauteurs du palais, il tire sur Shûhei Hisagi.

Il affronte ensuite Shunsui Kyôraku et est presque dépassé par ce dernier. Il ouvre ensuite son œil gauche, ce qui lui permet d'être invulnérable aux attaques adverses : son pouvoir lui permet de tirer des balles pouvant traverser n'importe quoi mais son corps peut traverser lui aussi les obstacles comme l'épée de Shunsui. Ce dernier est vraiment mal en point lorsque Lille utilise son Vollstandig, il ressemble désormais à une sorte de cocon. Lille se considère comme un Dieu, il est surpuissant et est, excepté Uryû, le dernier à avoir reçu des pouvoirs d'Yhwach. Shunsui utilise ensuite son bankai, sa puissance se fait ressentir dans tout le WahrWelt. Il se retrouve dans les abysses avec Lille qui finit égorgé. Shunsui retrouve Ohana, l'âme de son zanpakutô et semble être amoureux. Mais Lille n'est pas mort et se transforme en un être étrange ayant un corps de chameau, des ailes de papillon, un long cou et une tête de chouette. Caché dans sa dimension des ombres, Shunsui charge Kyôkotsu, la deuxième âme de son zanpakutô de rendre à Nanao son zanpakutô. En effet, le zanpakutô de la famille Ise, Shinken, est unique et se transmet de génération en génération. Il permet de refléter et renvoyer les pouvoirs divins de l'adversaire. Elle sort pour affronter Lille, Shunsui vient la soutenir et ils parviennent à le vaincre avec le Shinken avant que le Quincy n'utilise la Trompette Divine qui pourrait détruire absolument tout. Lille n'est pas mort, il se désintègre et tombe sur le Seireitei, qui est redevenu le Seireitei depuis le Wanden Reich a remplacé le Palais du Roi des Âmes. Lille se réincarne en plusieurs dizaines de flamants roses géants à tête de chouette. Ces êtres tirent des boules de reiatsu et tuent des Shinigami mais l'un d'entre eux est tué par Izuru Kira, revenu à la vie. Il a des barres de fer dans son trou au flanc droit et va s'occuper des avatars de Lille.

 Loyd et Royd Lloyd 
Loyd Lloyd et Royd Lloyd, parfaits jumeaux difficiles à distinguer, sont des Stern Ritters avec la désignation « Y » pour « The Yourself »  ( : « Le Toi-même »).  

Leur histoire contée lors d'une page d'un chapitre explique que depuis leur naissance, personne n'a réussi à les différencier car ils se copient l'un l'autre inconsciemment.

Tout comme Berenice et Jerome, Loyd s'est fait tuer par Zaraki. Lors de leur combat, Loyd a pris l'apparence de Zaraki, et selon ce dernier c'était un bon adversaire mais il arriva à surpasser sa copie et à le tuer en duel.  

Quant à Royd, il a été chargé de prendre l'apparence de Sa Majesté, Yhwach, pendant qu'il parlait à Sôsuke Aizen. Parvenant à vaincre Kenpachi Zaraki sous les traits de son chef, Royd est finalement vaincu à la suite d'un combat face Yamamoto utilisant son bankai. Lorsqu'il est à terre, mourant, la supercherie est révélé et Yhwach réapparaît derrière Yamamoto pour achever Royd après l'avoir remercié pour ses services. 

Ils sont chauves et ont trois yeux alors qu'ils étaient blonds avec deux yeux durant l'enfance.

 Giselle Gewelle 
C'est une quincy du Vanden Reich avec la désignation « Z » pour « The Zombie ». C'est une jolie jeune fille qui traîne avec Bambietta, Candice, Meninas et Liltotto. Son pouvoir consiste à se laisser attaquer pour que son adversaire soit maculé de son sang, et que ceux recouverts par son sang deviennent ses "cadavres" qui obéissent à ses ordres. Elle utilisera ce pouvoir et ordonnera à un groupe de shinigamis de la  de se suicider. De plus, elle semble être immortelle car la blessure faites par un des shinigamis qu'elle tuera se rebouchera à la fin du combat. Elle affronte ensuite Ichigo. Elle se retrouve ensuite face à Ikkaku et Yumichika. Ces derniers se demandent s'ils faut la tuer mais la jeune fille les supplie de ne pas frapper une femme. Yumichika dit qu'elle est un homme car elle sent le sperme quand elle appelle Bambietta zombifiée pour l'aider. Bambietta zombie attaque Yumichika et Ikkaku et les bat avec son pouvoir d'explosion. Yumichika et Ikkaku remarquent que Giselle est une lesbienne perverse attirée par Bambietta puis leur explique que zombifier un Shinigami vivant est possible alors qu'elle a dû achever Bambietta pour la zombifier car c'est une Quincy. Peu après, Mayuri Kurotsuchi intervient et trouve le pouvoir de Giselle intéressant. Giselle utilise Bambietta contre Mayuri et Nemu, sans succès. Elle utilise les Shinigamis de la  comme zombies, ce qui énerve Ikkaku. Pour contrer cette armée de zombies, Mayuri se dit trop gentil pour affronter ses coéquipiers donc il va faire combattre des arrancars qui étaient au service d'Aizen : le travesti Charlotte Coolhorn fraccion de Barragan tué par Yumichika, l'ancien Espada 6 Luppi Antenor tué par Grimmjow Jaggerjack, Cirucci Sanderwicci qui a été vaincue par Uryû puis tuée par les Exequias et pour finir Dordonii Alessandro Del Socacchio vaincu par Ichigo puis tué par les Exequias. 
Luppi, Cirucci et Dordonii écrasent les zombies de Giselle après avoir subi des chocs électriques de la part de Mayuri pour insubordination. Quant à Charlotte Coolhorn, il réussit à anéantir Bambietta Basterbine. Giselle est contrainte d'appeler un nouveau zombie : Tôshirô Hitsugaya ! Mayuri finit par battre Tôshirô et lui inocule des poisons de sa fabrication quand les zombies de Rangiku, Rose et Kensei l'attaquent mais les arrancars s'en chargent. Mayuri finit par s'approprier les zombies de Giselle qui finit par être poignardée par Kensei. Finalement, Giselle s'avère être encore en vie et mange une partie du corps de Bambietta pour se soigner. Elle est retrouvée par Liltotto et Robert Accutrone. Elle subit, comme les autres SternRitters, la Sainte Sélection. Plus tard, avec Liltotto, elle suit Bazz-B qui se range du côté des Shinigami afin de se venger d'Yhwach. Elle tire la langue à Mayuri Kurotsuchi qui pensait l'avoir tuée. Comme Liltotto, elle est tuée par Yhwach.

En réalité, elle a survécu comme Liltotto. Dans le roman Can’t Fear Your Own World, on apprend que les deux femmes ont été soignées par la secrétaire d'Haschwalth. Avec Liltotto et sa zombie Bambietta, elle s'exile au Hueco Mundo où elle tue et zombifie les derniers membres de la Jagdarmee avant de s'attaquer aux Exequias qui ont repris Las Noches. Le combat s'arrête à la suite de l'intervention d'Harribel, Grimmjow et Nelliel.

 Jagdarmee 
La première Jagdarmee (狩猟部隊 (ヤークトアルメー), yākutoarumē; corps de chasse en japonais, armée de chasse en allemand) est une unité déployée au Hueco Mundo après la conquête de ce dernier par le Vandenreich. Dirigée par le Stern Ritter J, Quilge Opie, ses soldats sont chargés de soumettre tous les arrancars par la force afin de les faire rejoindre l'armée du Vandenreich en tant que soldats. C'est l'action de la Jagdarmee au Hueco Mundo qui poussera Ichigo à agir à la suite de l'appel au secours de Nell.

Tia Haribell, ancienne Espada n°2 et chef du Hueco Mundo n'a pas fait le poids face à Yhwach et a fini prisonnière. Ebern Azgiaro et Lüders Friegen sont les seuls arrancars connus à avoir rejoint le Vandenreich, le premier est chargé de tester Ichigo Kurosaki tandis que le second fait partie d'une petite unité chargée de déclarer la guerre au Gotei 13. Tous deux sont cruellement tués par Yhwach, qui ne se soucie guère des arrancars, ces derniers étant pour lui de la chair à canon. Les seuls arrancars à avoir résisté à l'envahisseur sont Loly Aivirnne et Menoly Mallia, les anciennes servantes d'Aizen ainsi que les Tres Bestias, les fraccion de Tia Haribell : Emilou Apache, Franceska Mila Rose et Cyan Sunsun. Si elles ont pu aisément éliminer des soldats, elles ont toutes été vaincues par le capitaine Quilge Opie.

Les membres de la Jagdarmee sont désormais tous morts : leur chef Quilge Opie a été occis par Grimmjow Jaggerjack, certains soldats par les Tres Bestias tandis que les autres ont été tués bien après la guerre et transformés en zombies par Liltotto Lamperd et Giselle Gewelle, les seules Stern Ritter survivantes.

 Autres 
Ils sont mentionnés et vus lorsque Royd Lloyd, sous les traits d'Yhwach, se bat contre Yamamoto. Ils sont tous décédés :
 Zeidritz ;
 Algora ;
Il accompagne Hubert dans sa campagne de recrutement.
 Hubert.
Vice-capitaine des Stern Ritter, il affronte Bazz-B qu'il trouve trop insolent lors de la campagne de recrutement.

 Arrancars 
 Lüders Fliegen :
Cet arrancar s'est vu obligé de faire partie du Vanden Reich. Sa mission était de partir déclarer la guerre à la Soul Society. Il est tué par Sa Majesté, ayant été trop arrogant pour ce dernier.

 Ebern Asguiaro :
C'est un membre du Vanden Reich qui a été envoyé dans la ville de Karakura pour immobiliser temporairement Ichigo et pour essayer de voler son bankai, en vain. Son masque se situe du côté droit de son visage au niveau de son œil. Il est rapidement tué par Sa Majesté sans même avoir fait son rapport.

 Techniques Quincy: Vollständig ( La forme sainte complète du Quincy ) : Le Quincy: Vollständig est une technique totalement différente du Quincy: Letzt Still. Comme l'a souligné Quilge, le Quincy: Letzt Still est considérée comme " une relique du passé ", une technique démodée qui n'existe plus depuis  en raison de ses défauts. La seule personne qui était encore attachée à cette technique était Soken Ishida, l'homme qui a refusé les progrès effectués par ses semblables du Vanden Reich après des années d'étude dans le but d'évoluer. Dans cette forme, le quincy se voit attribuer des ailes ainsi qu'une auréole en forme d'étoile à cinq branche le tout constitués d'énergie spirituelle, il semble que son arme spirituelle soit également affectée par la technique.

Le Quincy: Vollständig est la forme ultime de combat des quincy du Vanden Reich, forme dans laquelle ils utilisent leurs techniques de combat à leurs plus forts potentiels. Il semble que cette technique s'apparente au bankai des shinigamis, la forme que prennent les ailes du Vollständig ainsi que les pouvoirs personnels des quincy étant différents d'un individu à l'autre. Il semble d'ailleurs que chaque Vollständig a un nom particulier. Celui de Quilge Opie étant le Biskiel, celui d'Äs Nödt se nomme Tatarforas et enfin celui du vieux Stern Ritter moustachu est le Grimaniel. L'arme spirituelle du quincy semble déterminer le pouvoir particulier du Vollständig, même si la technique en elle-même n'est qu'un moyen pour le quincy d'être plus efficace et plus puissant en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes façons de combattre.Sklaverei' (Esclave Saint'') : cette technique quincy consiste à annihiler le reishi de l'ennemi pour l'asservir et pour l'utiliser. Quilge Opie utilise cette technique pour absorber Ayon, la créature créée par la fusion des trois bras des trois fraccions de Hallibel. L'apparence de Kirge se mélange à celle d'Ayon et il acquiert davantage de pouvoir. Cette technique et une variante de la capacité de base d'un quincy d'absorber l'énergie spirituelle ambiante, les êtres spirituels étant composés de cette même énergie. Le seul quincy à avoir utilisé cette technique le fit en Vollständig, nous ne savons pas encore si cette technique est utilisable sans.

Notes 

Personnage de Bleach